DMA kan avse:

 DMA – en teknik för att ge datorkomponenter direkt åtkomst till minnet, se Direct Memory Access
 DMA Design – en brittisk (skotsk) datorspelsutvecklare 
 DMA – landskod i ISO 3166-1 för Dominica  
 DMA – en organisk amid, se Dimetyletanamid